Příjmení Barrera nese více různých osobností:

 Maria Canals Barrera (* 1966) – americká herečka a zpěvačka
 Melissa Barrera (* 1990) – mexická herečka a zpěvačka
 Stefano Barrera (* 1980) – italský sportovní šermíř

Externí odkazy